Výlev je proces vylití. Slovo se objevuje v těchto výrazech: 
 výlev horniny, výlev lávy: viz výlevný vulkanismus, výlevná hornina, magmatická hornina (vyvřelina), magma
 výlev ropy, výlev ropné látky – typ ropné havárie, viz seznam ropných havárií, ropná skvrna
 citový výlev, emoční výlev, výlev emocí, impulzivní výlev: exprese emocí
 výlev neurotransmiteru, uvolnění chemického přenašeče nebo modulátoru nervové činnosti do oběhu, viz neurotransmiter
 výlev hormonu, uvolnění hormonu (chemického přenašeče) do oběhu
 rozliv, vylití vodního toku mimo jeho koryto (např. „výlev řeky Nilu, znamení nastávajícího jara“)
 Výlevy, skupina hornických osad v okrese Tábor

Související články 
 výpusť
 výlevka